Dominique Manghi – linguista spagnola
 Giammaria Manghi – politico italiano
 Roberto Manghi – allenatore ed ex rugbista a 15 italiano